Это список Аэропортов в Сомалиленде, сортированный по алфавиту.

Аэропорты

См. также 
 Транспорт в Сомалиленде

Источники 
 
 Список аэропортов по коду IATA
 Список аэропортов по коду ICAO
 

Сомалиленд
Аэропорты Сомалиленда
Списки:Сомалиленд